Шаповаленко — українське прізвище.

Видатні носії:

 Шаповаленко Володимир Павлович — український композитор, автор музики для дітей та юнацтва.
 Шаповаленко Іван Савелійович — український живописець.
 Шаповаленко Микола Андрійович — український архітектор.
 Шаповаленко Павлина Михайлівна — оператор машинного доїння, Герой України (2001).
 Шаповаленко Семен Тихонович (1913—1942) — Герой Радянського Союзу.
 Шаповаленко Сергій Григорович — радянський педагог, хімік-методист, доктор педагогічних наук, професор. Член-кореспондент АПН РРФСР, дійсний член АПН СРСР.
 Шаповаленко Таїсія Василівна — українська журналістка, письменниця, краєзнавиця.
 Шаповаленко Федір Соломонович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

Див. також 
 Шаповал
Українські прізвища
Прізвища на -енко